Bliznak – wieś w południowo-wschodniej Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Bliznak – wieś we wschodniej Serbii, w okręgu braničevskim